Ez a szócikk tartalmazza a 2015-ös wimbledoni teniszbajnokság női páros mérkőzéseit.

A címvédő az olasz Sara Errani és Roberta Vinci páros volt, azonban ebben az évben Sara Errani nem indult el. Roberta Vinci Karin Knapp partnereként indult, de a harmadik körben vereséget szenvedtek Casey Dellacqua és Jaroszlava Svedova párosától.

Az első kiemeltként induló Martina Hingis−Szánija Mirza páros lett a győztes, miután a döntőben 5–7, 7–6(4), 7–5 arányban legyőzték a Jekatyerina Makarova és Jelena Vesznyina alkotta kettőst. Szánija Mirza lett az első indiai nő, aki párosban Grand Slamtornát nyert. Martina Hingis ezzel 10. női páros győzelmét aratta.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Jegyzetek

Források
Főtábla eredményei
Selejtező eredményei

N2